Чемпионат Шотландии по ралли — раллийное первенство, проходящее на территории Шотландии в течение года, включает в себя семь гравийных этапов и один асфальтовый. Очки начисляются за каждый этап — пилот, набравший наибольшее количество очков, становится чемпионом. Многие автогонщики турнира позже стали звёздами в чемпионате мира по ралли — братья Макрей, Эндрю Коуэн.

Чемпионы

См. также 
 Чемпионат мира по ралли
 Чемпионат Великобритании по ралли

Ссылки 
 Официальный Сайт

Национальные чемпионаты по ралли
Чемпионаты Шотландии